Nicolas Abraham est un nom porté par :

Abraham comme prénom 
 Nicolas Abraham, sieur de la Framboisière (1560-1636), médecin et conseiller du roi, médecin en chef des armées et professeur et doyen de la Faculté de médecine de Reims ;
 Nicolas Abraham Abildgaard (1743-1809), un architecte, peintre, dessinateur et décorateur danois.

Abraham comme patronyme 
 Nicolas Abraham (1919-1975), un psychanalyste français d'origine hongroise ;
 Nicolas Abraham, un acteur français ;

Voir aussi 
 Nicolas Abram (1589-1655), un jésuite lorrain, philologue et historien, professeur de belles-lettres et d'Écriture sainte ;
 Abraham-Nicolas Couleru, un fabricant de meubles marquetés de style Louis XV ;
 Abraham-Nicolas Amelot de la Houssaye (1634-706), un historien français ;
 Nicholas Abrahams ou Nick Abrahams, un réalisateur et producteur anglais.

Notes et références